Пу́блий Си́лий () — имя нескольких римских политиков:
 Публий Силий — плебейский трибун около 204 года до н. э.;
 Публий Силий — консул-суффект в 3 году.